Dentocorticium — рід деревних грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1974 року.

Класифікація 
До роду Dentocorticium відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Larsen, M.J.; Gilbertson, R.L. 1974. Dendrocorticium and Dentocorticium, gen. nov. (Aphyllophorales, Corticiaceae) as segregates from Laeticorticium. Norwegian Journal of Botany. 21:223-226 - P.225

Роди грибів
Трутовикові
Деревні гриби